Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Hrubý – czechosłowacki polityk
 Jan Hrubý – czeski spadochroniarz
 Vladimír Hrubý – czeski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny.
 Zdeněk Hrubý – czeski wspinacz, cybernetyk, ekonomista i menedżer